Prvenstvo Jugoslavije u ragbiju za 1964. godinu je treći put za redom osvojila momčad Nada iz Splita. Ovo je prvo prvenstvo održano po pravilima rugby uniona (ragbija 15).

Ljestvica

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.
 Arambašić Vjekoslav i dr: 50 godina Nade: 1959. – 2009., Split, 2009.

1964